Franciaország
Portes, település Eure megyében
Portes, település Gard megyében